Osoby o tym nazwisku:
 Ettore Bassi – włoski aktor telewizyjny i filmowy
 Giorgio Bassi – włoski kierowca wyścigowy
 Laura Bassi – włoska fizyk, filozof i anatom
 Leo Bassi – włoski aktor i komik
 Luigi Bassi – włoski śpiewak
 Martino Bassi – włoski architekt renesansowy
 Ugo Bassi – rzymskokatolicki ksiądz i rewolucjonista